Виктор Борисович Домашников (род. 6 марта 1956, Уфа) – член Союза художников СССР (России).

Биография 

В. Б.  Домашников родился 6 марта 1956 года в Уфе. После окончания школы учился в Башкирском Государственном Университете на географическом отделении, которое окончил в 1979 году. После учёбы работал по специальности.

В 1979 году женился. Имеет дочь.  В 1984 году поступил учиться в Уфимское училище искусств на отделение художественного оформления, В 1987 году окончил училище.

В настоящее время работает художником.

С 1983 года участвует в молодёжных, республиканских, всесоюзных, зональных и международных выставках. С 1990 года член Союза художников СССР (России), с 1996 года член Международной Федерации художников ЮНЕСКО. В 2006 году проходил стажировку в Париже.

Домашников Виктор -  сын знаменитого художника Бориса Домашникова.

Его произведения хранятся в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова, коллекции Союза художников СССР, Амзинском художественном музее, Тобольском художественном музее, галерее традиционного и современного искусства фонда "ВОСТОК" (Уфа), банке "УРАЛСИБ" и "Башкомснаббанке", частных собраниях Франции, Голландии, Вьетнама, США, ОАЭ, Китая

Основные работы 
Первый портрет 2001 г., х/м 82х73, Двадцать первый портрет 2001 г. х/м 65х75, Чудо у источника 1992 г., Серия "Житие Сергия Радонежского", Положение во гроб 1992 г., Художник Николай Захарыч 1991 г., Явление Сергию Радонежскому Богаматери с апостолами Петром и Иоанном,  Сергей Аксаков 1990 г., Скульптор Алексанр Матвеев 1997,  Автопортрет, 1987, Экспрессионист Милан Коньович 1988г.,  Ромашки на фоне дома 1986,2005 гг, Голубые ели на жёлтом фоне 2005 г.

Выставки 
 Участие во всех республиканских, молодёжных выставках живопись, графика. Уфа, Ишимбай, Чебоксары, Свердловск, Казань, Челябинск, Оренбург, Москва, Курган, Бирск, Тобольск
 Всесоюзная выставка молодых художников, посвященная 70-летию ВЛКСМ. Москва, 1988
 Международная выставка молодых советских художников. Египет
 Художники автономных республик, областей и национальных округов РСФСР. Казань, 1989
 Зональная выставка "Урал социалистический". Курган, 1991
 Выставка художников Башкирии. Тобольск, 1993
 Выставка международной федерации художников (VA{) ЮНЕСКО Гоголевский бульвар (бывший Союз художников СССР). Москва
 Выставка МФХ при ЮНЕСКО в Госдуме России. Москва
 Зональная выставка художников "Урал VIII". Уфа. 1997
 РКБ им. Куватова (благотворительная). Уфа, 2006
 Музей М. В. Нестерова. Уфа. 2007

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979

Примечания

Ссылки 
http://artdomashnikov.narod.ru/

На выставке работ В. Домашникова

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы